Wyniki Grand Prix Wielkiej Brytanii 2004, czwartej eliminacji mistrzostw świata Grand Prix w sezonie 2004.

Były to dziesiąte zawody o Wielką Nagrodę Wielkiej Brytanii, a zarazem czwarte na Millenium Stadium w Cardiff.

Lista startowa 
Stawkę 22 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 2 zawodników z dziką kartą (David Norris i Chris Louis). W nawiasach podano numery stałe.

 (15) Bjarne Pedersen (Dania)
 (22) Jarosław Hampel (Polska)
 (3) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (12) Piotr Protasiewicz (Polska)
 (1) Nicki Pedersen (Dania)
 (4) Leigh Adams (Australia)
 (9) Ryan Sullivan (Australia)
 (2) Jason Crump (Australia)
 (5) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (6) Tomasz Gollob (Polska)
 (10) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (11) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (14) Mikael Max (Szwecja)
 (16) Lee Richardson (Wielka Brytania)
 (18) Bohumil Brhel (Czechy)
 (7) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (17) Hans Andersen (Dania)
 (19) Kai Laukkanen (Finlandia)
 (13) Lukáš Dryml (Czechy)
 (21) Jesper B. Jensen (Dania)
  (8) Rune Holta (Norwegia)
 (20) Aleš Dryml (Czechy)
 (23) David Norris (Wielka Brytania)
 (24) Chris Louis (Wielka Brytania)

Wyniki

Opis 
Zawody o Wielką Nagrodę Wielkiej Brytanii zakończyły się zwycięstwem Amerykanina Grega Hancocka.  Kolejne miejsca zajęli Australijczyk Leigh Adams i reprezentant gospodarzy Lee Richardson. Czwarte miejsce zajął Jason Crump i wobec słabej postawy Tony'ego Rickardssona został on liderem klasyfikacji generalnej GP 2004. Byłego mistrza świata wyprzedził też Leigh Adams.

Zawiedli reprezentanci Polski. Tomasz Gollob był 7, Piotr Protasiewicz 12, a świetnie spisujący się w tym sezonie (2 podium GP z rzędu) Jarosław Hampel zaledwie 14.

Klasyfikacja przejściowa 

Wielka Brytania
2004
2004 w Walii
Sport w Cardiff